Vilanova peut désigner :

Patronyme 
 Marc Vilanova (1987-), coureur cycliste espagnol.
 Tito Vilanova (1968-2014), joueur puis entraîneur espagnol de football.

Noms composés 
 João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), architecte brésilien ;
 Marc Bertrán Vilanova (1982-), footballeur espagnol ;
 Eduardo Castelló Vilanova (1940-), cycliste espagnol ;
 Maria Cristina Vilanova (1915-2009), ancienne première dame du Guatemala

Communes espagnoles 
 Vilanova d'Alcolea, située dans la province de Castellón ;
 Vilanova de l'Aguda, située dans la province de Lérida ;
 Vilanova de Arousa, située dans la province de Pontevedra ;
 Vilanova de la Barca, située dans la province de Lérida ;
 Vilanova de Bellpuig, située dans la province de Lérida ;
 Vilanova del Camí, située dans la province de Barcelone ;
 Vilanova d'Escornalbou, située dans la province de Tarragone ;
 Vilanova i la Geltrú, située dans la province de Barcelone ;
 Vilanova de Meià, située dans la province de Lérida ;
 Vilanova de Prades, située dans la province de Tarragone ;
 Vilanova de Sau, située dans la province de Barcelone ;
 Vilanova de Segrià, située dans la province de Lérida ;
 Vilanova del Vallès, située dans la province de Barcelone.

Sport 
 CF Vilanova i la Geltrú, club de football espagnol basé à Vilanova i la Geltrú.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme